Эта статья о национальном парке Австралии. О достопримечательности Иерусалима см. .
Стены Иерусалима () — национальный парк, находящийся на острове Тасмания в 144 км к северо-западу от Хобарта. Парк был основан 24 июня 1981 года и с 1982 года входит в состав объекта Всемирного наследия «Дикая природа Тасмании». Парк занимает площадь 518 км² и находится на обширной возвышенности, занимающей две трети острова.

Национальный парк характеризуется, прежде всего, альпийской растительностью с эндемичными хвойными лесами. В нём много морен и ледниковых озёр.

Название «Стены Иерусалима» парк получил в связи со своими геологическими особенностями, которые, как считается, напоминают стены города Иерусалима. Многие природные объекты парка имеют названия, отсылающие к библейским мифам.

Парк представляет собой область дикой природы острова и доступен только для опытных путешественников и лыжников. В связи с исключительно переменчивой погодой им следует принимать дополнительные меры предосторожности, о чём дополнительно информирует администрация парка.

С запада «Стены Иерусалима» вплотную граничат с другим национальным парком — Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр.

Некоторые объекты парка 
Горы:
 Рогуна
Реки
 Мерси
 Найв

Примечания

Ссылки 
 , Parks & Wildlife Service, Tasmania
 Описание парка с фотографиями

Национальные парки Тасмании
Появились в 1981 году в Австралии
Центральное нагорье (Тасмания)